Miejscowości w Polsce 
 Kadłubiska – wieś w woj. lubelskim, w pow. hrubieszowskim, w gminie Dołhobyczów 
 Kadłubiska – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Komarów-Osada 
 Kadłubiska – wieś w woj. podkarpackim, w pow. lubaczowskim, w gminie Narol

 Inne
 Kadłubiska – wieś na Ukrainie w rejonie brodzkim obwodu lwowskiego